Zbog reorganiziranja županijskih nogometnih natjecanja (ukidanja Premijer lige SMŽ nitko se nije plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablice

NS Sisak

NS Kutina

NS Novska

Bilješke 	
Klub odustao od natjecanja nakon jesenjeg dijela prvenstva.
Klub kažnjen oduzimanjem 2 boda.
Klub kažnjen oduzimanjem 2 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #14/2014. 
 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2014. 
 Glasnik Nogometnog središta Novska, #13/2014.

2013-14
sisačko-moslavačka-3